Бенуа́ () — французское имя, производное от латинского Бенедикт, а также фамилия (варианты Benois, Benoit, Benoist).

Россия 
Бенуа (семья) — российская художественная династия (см.). Её известные члены:

 
 Бенуа, Алексей Леонтьевич (1838—1902) — русский архитектор, работавший в Туркестане.
 
 Бенуа, Ирина Николаевна (1912—2004) — советский архитектор-реставратор.
 Бенуа, Леонтий Николаевич (1856—1928) — русский архитектор, профессор архитектуры, ректор Императорской Академии художеств.
 Бенуа, Михаил Константинович (1912—1955) — советский архитектор.
 Бенуа, Надежда Леонтьевна (в замужестве Устинова; 1896—1975) — русская художница, сценограф и книжный иллюстратор.
 
 Бенуа, Юлий Юльевич (1852—1929) — русский академик архитектуры Императорской Академии художеств, специалист по сельскохозяйственному строительству и фермерству.

Прочие 
 Бенуа, Аделин (1900—1954) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бенуа, Ален де (род. 1943) — французский философ, политик, основатель и теоретик движения «Новые правые».
 
 Бенуа Вандерхорст, Педро (1921—2012) — доминиканский политик.
 Бенуа, Джоан (род. 1957) — американская бегунья на длинные дистанции.
 Бенуа, Крис (1967—2007) — канадский рестлер.
 Бенуа, Людвик (1920—1992) — польский актёр.
 Бенуа, Мари-Гийемин (1768—1826) — французская художница (неоклассическая, историческая и жанровая живопись).
 Бенуа, Мариуш (род. 1950) — польский актёр.
 Бенуа, Марсель (1864—1918) — швейцарский юрист, учредитель премии своего имени.
 Бенуа, Мишель (род. 1949) — французский шахматист.
 Бенуа, Морис (1933—2013) — канадский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Скво-Велли (1960).
 Бенуа, Нэнси (1964—2007) — американская рестлерша.
 Бенуа, Петер (1834—1901) — фламандский композитор.
 Бенуа, Пьер (1886—1962) — французский писатель, член Французской академии (1931).
 Бенуа, Пьер Венсан (Pierre Vincent Benoist; 1758—1834) — французский адвокат, банкир и министр.
 Бенуа, Раймон (1881—1970) — французский ботаник и зоолог.
 Бенуа, Томас Уэсли (Thomas Wesley Benoist; 1874—1917) — американский лётчик, авиаконструктор и авиапромышленник.
 Бенуа, Феликс (1818-1896) — французский художник и график. 
 Бенуа, Франсуа (1794—1878) — французский композитор, органист и музыкальный педагог.

В культуре 
 «Бенуа» — французская поп-группа.
 Benois de la Danse — балетная премия, учреждённая в 1991 году; названа в честь художника Александра Бенуа.

См. также 
 Сен-Бенуа
 Мадонна Бенуа

Примечания